2 miejscowości w Estonii:
 Kastna – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kehtna.
 Kastna – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tõstamaa.